

Météorologie 
 Cyclone : centre de basse pression que l'on retrouve à toutes les latitudes (synonyme de dépression (météorologie)). Les différents types sont :
 Cyclone tropical
 Cyclone extratropical ou dépression des latitudes moyennes
 Cyclone subtropical
 Cyclone polaire
 Dépression polaire

Marine
 Cyclone, torpilleur français de haute mer lancé en 1898

Cinéma 

 Cyclone est un film italo-américano-mexicain réalisé par René Cardona Jr. en 1978 ;
 Cyclone est un film américain réalisé par Fred Olen Ray en 1987 ;
 Cyclone (Storm) est un film américain réalisé par Harris Done en 1999 ;
 Cyclones (Devil Winds) est un film américain réalisé par Gilbert M. Shilton, sorti en 2003 ;
 Cyclone est un court-métrage américain réalisé par Karim Raoul en 2004.

Musique

Label 

 Cyclone Records est un label indépendant fondé en 2005.

Album 

 Cyclone est un album du groupe Tangerine Dream sorti en 1978 ;
 Cyclone est un album de Baby Bash sorti en 2007.

Attractions
 Cyclone est un parcours de montagnes russes de Coney Island à New York ouvert en 1927.
 Cyclone est un parcours de montagnes russes du parc Six Flags New England.
 White Cyclone est l'ancien nom de Hakugei, un parcours de montagnes russes du parc Nagashima Spa Land au Japon.

Divers 
 Le Cyclone (Vortice) est un film italien de Raffaello Matarazzo sorti en 1953 ;
 Cyclone est un jeu vidéo développé par Costa Panayi et édité par Vortex Software en 1985 ;
 Cyclone est une super-héroïne créée par DC Comics, membre de la Société de Justice d'Amérique ;
 Cyclone est le nom de plusieurs super-vilains appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Toni Cyclone, héros et série de bande dessinée de Roger Melliès ;
 un Cyclone est une unité technologique de séparation d'un mélange gaz/solide, en génie chimique, par exemple utilisée pour épurer les poussières de l'air.